«Клава» может означать:
 Краткая форма женского имени Клавдия.
 Жаргонное название клавиатуры.
 Обозначение женственных лесбиянок в лесбийском сленге.
 Московский Клуб Авангардистов (КЛАВА).
 Традиционное название звезды μ Волопаса.
 Американский телесериал «Клава, давай!».
 Римская булава, распространенная со II века

См. также 
 Клав
 Клаве